Loefgr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Löfgren
 Johan Albert o  Constantin Loefgren

Robotskapade auktorsförkortningar